Wattsville ist der Name mehrerer 

Orte im Vereinigten Königreich:
 Wattsville (Wales)

in den Vereinigten Staaten:
 Wattsville (Alabama)
 Wattsville (Ohio)
 Wattsville (South Carolina)
 Wattsville (Virginia)
 Wattsville (West Virginia)